Birstall, une commune du Leicestershire.
 Birstall, un village du Yorkshire de l'Ouest.